Amazonas (mitologia) — mulheres guerreiras 
 Amazonas (capoeira) — toque do berimbau
 Amazonas (motocicletas) — marca de motocicletas 
 Jogo das amazonas — jogo de tabuleiro 
 Flotilha do Amazonas — da Marinha do Brasil 
 Amazonas Esporte Clube (Parintins) — clube esportivo brasileiro
 Amazonas (satélites) — grupo de satélites de comunicações

Topônimos 
 Rio Amazonas — grande rio sul-americano
 Amazonas (Venezuela) — estado da Venezuela
 Amazonas (Colômbia) — departamento da Colômbia
 Amazonas (Peru) — departamento do Peru
 Las Amazonas (distrito) — no Peru

Brasil 
 Amazonas — estado do Brasil
 Província do Amazonas — do Império do Brasil
 Porto Amazonas — município do estado do Paraná
 Região geoeconômica Amazônica do Brasil − conjunto dos estados brasileiros onde há a floresta amazônica
 Avenida Amazonas (Belo Horizonte)

Navios da Marinha do Brasil
 Amazonas (1851) (1851) — fragata a vapor
 CT Amazonas (CT-1) (1908) — contratorpedeiro
 CT Amazonas (D-12) (1940) — contratorpedeiro
 S Amazonas (S-16) (1945) — submarino

Desambiguações de topônimos